Хемчик  ( — скала с писаницами) — топоним в России.

 Хемчик — река в Республике Тыва, принадлежит бассейну Енисея.
 Сумон Хемчик — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва.
 Хемчик — село в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва.